Messier 49 – galaktyka eliptyczna
 Zastava M49 – jugosłowiański pistolet maszynowy
 M49  – węgierska mina przeciwpiechotna
 Autostrada M49 – brytyjska autostrada